Mens of Homo sapiens
 Mens (Romeinse religie), in de Romeinse godsdienst de personificatie van de gedachte, het bewustzijn en de geest
 Mens (single), een single van de Nederlandse band BLØF
 Mens (album), een studioalbum van de Nederlandse zangeres Wende Snijders
 Mens (Isère), een Franse gemeente
 Kanton Mens, een voormalig kanton in het Franse departement Isère
 Mens (Tolkien), een ras uit het werk van J.R.R. Tolkien
 Jan Mens, een Nederlandse schrijver
 De Mens, een Belgische rockgroep